Kirițescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Alexandru Kirițescu (1888-1961), dramaturg
Constantin Kirițescu (1876-1965), zoolog, educator și istoric militar
Costin Kirițescu (1908-2002), economist român, membru titular (1992) al Academiei Române.

Nume de familie românești